Grk steht für:
 Grk (Wein), Weißwein und Rebsorte aus Kroatien
 Grk (Serbien) (Грк), Dorf bei Šid im serbischen Bezirk Srem

GrK steht für:
 Griebnitzkanal im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf

GRK steht für:
 Garde-Reserve-Korps
 Griechische Sprache, historischer Ethnologue-Code

grk steht für:
 Hellenische Sprachen, siehe griechische Sprache und makedonische Sprache (umstritten)

Abkürzung